Il doppio maschile dell'AEGON Nottingham Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rik De Voest e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma Shamasdin quest'anno non ha partecipato.

de Voest ha fatto coppia con Karol Beck, ma ha perso nel 1º turno contro Dominic Inglot e Jonathan Marray.

Olivier Charroin e Martin Fischer hanno battuto in finale Evgenij Donskoj e Andrej Kuznecov 6–4, 7–6(8–6).

Teste di serie 

  Carsten Ball /  Izak van der Merwe (primo turno)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (primo turno)

  Dominic Inglot /  Jonathan Marray (quarti di finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

Tabellone

Note 

AEGON Nottingham Challenge 2012